Die 14. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1990 Men's World Open Squash Championship) fand vom 4. bis 11. November 1990 in Toulouse, Frankreich, statt. Toulouse war bereits 1986 Austragungsort gewesen. Das Preisgeld betrug 110.000 US-Dollar.
 
Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Finals vom Vorjahr. Jansher Khan traf auf Chris Dittmar und bezwang diesen erneut, diesmal mit 15:8, 17:15, 13:15 und 15:5. Khan gewann seinen dritten WM-Titel, während Dittmar bei seiner vierten Finalteilnahme zum vierten Mal verlor. Der topgesetzte Jahangir Khan fiel kurzfristig krankheitsbedingt aus.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1990
Sportveranstaltung in Toulouse
PSA World Tour 1990/91
Squashturnier in Frankreich
Squashturnier in Europa